Ammonoidea або амоніти — підклас вимерлих морських головоногих молюсків.
 Ammonitida — ряд вимерлих морських головоногих молюсків, іноді також називаються амонітами.
 Амоніти (речовини) — вибухові механічні суміші.
 Аммонітяни або аммоніти () — плем'я, що жило на східному березі Йордану.
 Амоніт — романтичний фільм 2020 року, з Кейт Вінслет та Сіршою Ронан у головних ролях.